Парный турнир среди девушек на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1930 года.

В 1941-45 годах соревнования не проводились.

Ссылки 
 Список чемпионок на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии